Primo Impero di Haiti
 Secondo Impero di Haiti